Двигатели Toyota серии UR — бензиновые 32-клапанные двигатели V8 компании Toyota. Производство двигателей серии UR началось с 2006 года, он стал альтернативой двигателям UZ. Первые двигатели 1UR-FSE с системами непосредственного впрыска D4-S устанавливались на Lexus LS с 2007 года. Двигатели серии состоят из литого алюминиевого блока, алюминиевой головки блока и магниевых крышек цилиндров. Все двигатели UR имеют изменяемые фазы газораспределения для впускных и выпускных валов (Dual VVT-i). Цепи используются для привода распределительных валов. Двигатели UR имеют объёмы в 4,6, 5,0, 5,7 литров рабочего объёма.

4,6-литровые двигатели

1UR-FSE 

Двигатель 1UR-FSE V8 устанавливается на Lexus LS 460 и LS 460 L, — люксовых седанах 2006 года, и имеет объём 4,6 литров (4608 куб.см). Диаметр цилиндра 94 мм, ход поршня 83 мм. Двигатель оснащается системой впрыска D4-S и газораспределения Dual VVT-iE, мощность 385 л.с. (287 кВт) при 6400 об/мин и крутящий момент 500 Нм при 4100 об/мин.

Двигатели 1UR-FSE проходят рентгеновское сканирование и КТ (компьютерная томография), чтобы обеспечить максимальный контроль после процесса литья. Распределительные валы сделаны полыми, с целью уменьшения массы.

1UR-FSE устанавливался на:
 2007 Lexus LS 460 & LS 460 L
 2008 Lexus GS 460
 2009 Toyota Crown Majesta

1UR-FE 
Основой для 1UR-FE стал 1UR-FSE, но без системы D4-S. Изначально двигатель устанавливался на автомобили Lexus для стран Среднего Востока, но с 2010 года он стал доступен и на других рынках как замена двигателю 2UZ-FE грузовых автомобилей и внедорожников. Мощность двигателя 347 л.с. (259 кВт) при 6400 об/мин и крутящий момент 460 Нм при 4100 об/мин на автомобилях Lexus GS и LS. На автомобилях Toyota Land Cruiser двигатель выдаёт 304 л.с. (227 кВт) при 5500 об/мин и 439 Нм крутящего момента при 3400 об/мин.

1UR-FE устанавливается на:
 Lexus LS 460 & LS 460 L (Ближний Восток, с 2007 года)
 Lexus GS 460 (Ближний Восток, с 2005 по 2011 годы)
 Toyota Fortuner (Ближний Восток, с 2012 года)
 Lexus GX 460 (с 2010 года)
 Toyota Land Cruiser 200 (Китай, Ближний Восток и Австралия, 2012)
 Toyota Sequoia (с 2010 по 2012 годы)
 Toyota Tundra (с 2010 года)

5,0-литровые двигатели

2UR-GSE 

Двигатель 2UR-GSE имеет объём 5,0 литров (4969 куб.см) и устанавливается на Lexus IS-F, RC-F и LC500. Мотор 32-клапанный V8, с ГБЦ, разработанной Yamaha, имеет титановые впускные клапаны. Диаметр цилиндра 94 мм, ход поршня 89,5 мм.

Двигатели на автомобилях IS-F имеют степень сжатия 11,8:1 и выдают мощность 417 л.с. (311 кВт) при 6600 об/мин, крутящий момент 505 Нм при 5200 об/мин. На RC-F степень сжатия 12,3:1, мощность 471 л.с. (351 кВт) и крутящий момент 530 Нм.

2UR-GSE устанавливается на:
 Lexus IS-F (с 2008 по 2014 годы)
 Lexus RC-F (с 2014 года)
 Lexus GS-F (с 2015 года)
 Lexus LC 500 (с 2016 года))

2UR-FSE 

Двигатель 2UR-FSE имеет объём 5,0 литров (4969 куб.см) и устанавливается на Lexus LS600h и Toyota Century (G60). Оснащён системами D4-S, Dual VVT-i, VVT-iE. Диаметр цилиндра и ход поршня как у 2UR-GSE, однако, мощность 394 л.с. (294 кВт) при 6400 об/мин и 520 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. Электрические моторы (Lexus Hybrid Drive) позволили нарастить мощность до 327 кВт (439 л.с.).

2UR-FSE устанавливается на: 

 Lexus LS 600h и LS 600hL
 Toyota Century (G60)

5,7-литровые двигатели

3UR-FE 
Двигатель 3UR-FE имеет объём 5,7 литров (5663 куб.см) и устанавливается на автомобили Toyota Tundra/Sequoia/Land Cruiser, и Lexus LX570 Trucks, не имеет систему впрыска D-4S но имеет систему Dual VVT-i. Диаметр цилиндров 94 мм, ход поршня 102 мм, мощность двигателя 381 л.с. (283 кВт) при 5600 об/мин и 543 Нм момента при 3600 об/мин. Выпускной коллектор изготавливается из нержавеющей стали, выхлоп имеет три каталитических нейтрализатора. Масса двигателя составляет 222 кг.

Ателье Toyota Racing Development выпускало комплекты доработки с приводным наддувом для автомобилей Tundra и Sequoia, повышавшие мощность до 504 л.с. (376 кВт) крутящий момент до 750 Нм. TRD нагнетатель устанавливался дилерами, такая доработка сохраняла гарантию на двигатель.

3UR-FE устанавливается на:
 Toyota Tundra (с 2007 года)
 Toyota Sequoia (с 2008 года)
 Toyota Land Cruiser 200 (США, с 2008 по 2021 годы)
 Toyota Land Cruiser 200 (Средний Восток, с 2011 по 2021 годы)
 Lexus LX 570 (с 2008 по 2021 годы)

3UR-FBE 
Это версия двигателя 3UR-FE на этаноле E85, устанавливается на:
 Toyota Tundra (с 2009 по 2014 годы)
 Toyota Sequoia (с 2009 по 2014 годы)
 Toyota Tundra (с 2014 года)

См. также 

 Список двигателей Toyota

Примечания 

UR
Бензиновые двигатели